Muzyka alternatywna - grupa stylów muzyki rockowej powstałych w latach osiemdziesiątych
 Muzyka alternatywna - muzyka produkowana niezależnie od komercyjnych wytwórni płytowych